Die First Division 1951/52 war die 15. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 28. Oktober 1951 und endete am 27. Juli 1952.

Meister wurde APOEL Nikosia.

Modus 
Acht Mannschaften spielten an insgesamt 14 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Cyprus 1951/52 auf eu-football.info

1951
Fußballsaison 1951/52